El término Honduras puede referirse a:

 Honduras, un país de Centroamérica.

Barrios en Puerto Rico
 Honduras (Barranquitas).
 Honduras (Cidra).

Accidentes geográficos en el mar Caribe

 El cabo Honduras,  en la costa norte de la República de Honduras. 
 El golfo de Honduras, a lo largo del litoral de Belice, Guatemala y Honduras.

Otros
La Honduras (1814), buque de la Armada Argentina partícipe de la Guerra del Independencia.
 Honduras Británica, colonia británica establecida en Centroamérica, en el territorio que actualmente pertenece a Belice.